Afghaanse Successieoorlogen (997-1041?)
 Afghaanse Successieoorlogen (1793-1834?)
 Latere Afghaanse Successieoorlog (1865-1870)
 Eerste Brits-Afghaanse Oorlog (1838-1842)
 Tweede Brits-Afghaanse Oorlog (1878-1880)
 Derde Brits-Afghaanse Oorlog (1919)
 Afghaanse Oorlog (1979-1989), een oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghaanse islamitische rebellenfacties
 Afghaanse Burgeroorlog (1989-2001), een periode waarin verschillende islamitische rebellenfacties de pro-Russische socialistische regering ten val brengen maar onderling slaags raken, waarna de Taliban twee derde van het land veroveren en strijd leveren tegen de resterende facties die de Noordelijke Alliantie vormen
 Afghaanse Oorlog (2001-2021), een oorlog in Afghanistan tussen een aantal overwegend westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten ter ondersteuning van de Noordelijke Alliantie en vanaf 2004 de Islamitische Republiek Afghanistan tegen de Afghaanse Taliban, Al Qaida en andere jihadistische organisaties

Zie ook 
 Saurrevolutie, een communistische staatsgreep in april 1978